Хан — титул правителя у степових народів, відповідає титулам князь і отаман
 Хан — ленне володіння даймьо у середньовічній Японії
 Хан — літера грузинської абетки
 Хан-академія — некомерційна освітня організація.
 Ган Соло - персонаж кіноепопеї «Зоряні війни».
 Ханські мови

Хан — село, Аральський район, Кизилординська область

Див. також 
 Хан (прізвище)